Проспе́кт Чуй (, в русском также встречается неофициальный вариант Чу́йский проспе́кт) — главная улица Бишкека — столицы Киргизии.

География 
Проспект проходит с востока на запад по территории Свердловского, Первомайского и Ленинского районов столицы, пересекая практически весь центр города. Начинается от перекрёстка проспекта Шабдан Баатыра с улицами 7 Апреля и Курманджан Датки, проходит по мосту над рекой Аламедин, пересекает улицы Ибраимова, Абдрахманова, бульвар Эркиндик, улицу Тоголок Молдо, проспект Манаса, бульвар Молодой Гвардии, улицу Бейшеналиева и ещё несколько менее важных улиц, проходит по мосту над рекой Ала-Арча и заканчивается, переходя в проспект Дэн Сяопина после пересечения с улицей Фучика. Длина проспекта составляет немногим более 6 километров.

История 
Улица возникла одновременно с основанием Пишпека, первоначально называлась Купеческой, несколько раз меняла название в советское время. Так, в 1924 году Купеческая была переименована в Гражданскую, в 1936 — в улицу имени Сталина, в 1961 — улицу XXII Партсъезда. В 1974 году часть улицы стала проспектом и получила имя В. И. Ленина. После получения Киргизией независимости Ленинский проспект был переименован в проспект Чуй.

Застройка 
 дом 2 — Бишкекская ТЭЦ
 дом 12А — «Бишкексут» комбинат по производству молочных продуктов
 дом 96 — Кыргызтелеком (бывший Центральный телеграф), столичный главпочтамт, башня с часами
 дом 166 — мэрия Бишкека
 дом 184 — кинотеатр «Октябрь»
 дом 187 — кинотеатр «Ала-Тоо»
 дом 203 — Киргизский государственный исторический музей
 дом 205 — Белый дом
 дом 207 — Дом профсоюзов
 дом 213 — кинотеатр «Россия»
 дом 251 — Киргизская национальная филармония имени Т. Сатылганова
 дом 256А — Национальная академия наук Киргизской Республики

Примечания 

Проспекты Бишкека
Улицы, названные в честь Владимира Ленина